522